grafia latina del nome Pietro 
Petrus – amaro
Pétrus – vino
Petrus – genere di pesci della famiglia Sparidae
Petrus – cognome romano
Jacques Fred Petrus – disc jockey e produttore discografico francese